Поль Клерже́ (; 1868—1935) — актёр и сценарист эпохи немого и звукового кино.

Фильмография

Сценарист 
 Возвращение мужа (1896)

Актёр 
 Возвращение мужа (1896) — муж
 Изогнутый романс (1917) — Сид Флинн
 Ненавистный дом (1918)
 Леди Гартер (1920) — Декстер
 Мефисто (1930) — Корнелиус
 Голая женщина (1932) — Гарзини
 Воровка (1933)
 Царь горы (1934)
 Баккара (1935) — президент
 Вечный вальс (1936)